SCAMPER (аббревиатура от ) — методика креативности в форме проверочного списка. Автором методики является Боб Эберле (1997 год), хотя идея использования более обширного проверочного списка принадлежит Алексу Осборну. Методика часто используется для разработки новых продуктов. Техника заключается в том, чтобы последовательно ответить на вопрос о модификации задачи, которая рассматривается. Тем самым изучаются различные её аспекты, в том числе и те, что пока мало используются и имеют в себе потенциал для развития или улучшения.

Использование методики предполагает следующие модификации:

В России методика была адаптирована для поиска сильных идей в рекламе Ивановым А. Н., который проанализировал, описал и привел в систему восемь креативных приемов, статистически наиболее часто встречающихся в рекламных кампаниях за последние 30 лет.
 
Это Предельный переход, Разделение, Инверсия, Приумножение, Метафора, Скрытые резервы, Гипербола, Намеренное нарушение симметрии.

Представленная российская методика позволяет выходить на сильное решение в рекламе без перебора вариантов.

См. также 
 Контрольный список Осборна

Источники 

 Михалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. М., 2007

Творчество